Moba bezeichnet:

 Moba (Volk), ein afrikanisches Volk, das vorwiegend in Togo und Burkina Faso lebt
 Moba (Sprache), die Sprache des gleichnamigen Volkes der Moba
 Moba (Katanga), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Moba (Darlêg) (莫坝乡), eine Gemeinde im Kreis Darlêg in der chinesischen Provinz Qinghai
 Moba (Litang) (莫坝乡), eine Gemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan

MOBA steht als Abkürzung für:
 Multiplayer Online Battle Arena, ein Computerspiel-Genre
 Museum of Bad Art, Kunstmuseum in Massachusetts
 MOBA-Syndrom (Microphthalmia and brain atrophy)

Abkürzung